Mathon kan syfta på följande platser:

Österrike 
 Mathon, Österrike – en ort i Tyrolen, Österrike

Schweiz 

 Mathon, Graubünden, ort och kommun,

Storbritannien 

 Mathon (distrikt i Storbritannien), England, Herefordshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar